Сале́х () — арабская фамилия.
Известные носители:
 Салех, Али Абдалла (1942—2017) — президент Северного Йемена, затем президент Йемена.
 Салех, Али (футболист) (род. 2000) — эмиратский футболист.
 Салех, Амрулла (род. 1972) — афганский политик.
 Салех, Бакри Хасан (род. 1949) — суданский государственный и военный деятель.
 Салех, Бархам (род. 1960) — второй премьер-министр Иракского Курдистана (2009—2012), восьмой президент Ирака со 2 октября 2018 г.
 Салех, Дарвин Захеди (род. 1960) — индонезийский политический деятель, Министр энергетики и природных ресурсов Индонезии (2009—2011).
 Салех, Мустафа ульд Мухаммед (1936—2012) — мавританский военный и государственный деятель, президент и премьер-министр Мавритании (1978—1979).
 Салех, Хайрул (1916—1967) — индонезийский политический деятель.
 Салех, Хамза (род. 1967) — саудовский футболист.
 Салех, Салем (род. 1993) — гроссмейстер.

См. также 
  — залив на острове Сумбава, Индонезия.